Пулковский меридиан:

 Пулковский меридиан — нулевой меридиан, который использовался в российской картографии до перехода на гринвичский меридиан.
 Пулковский меридиан — муниципальный округ Санкт-Петербурга.
 Пулковский меридиан — поэма Веры Инбер.
 Пулковский меридиан — историческая миниатюра Валентина Пикуля.
 Пулковский меридиан — роман Льва Успенского и Георгия Караева.
 Пулковский меридиан — тип большого автономного морозильного траулера.
 Пулковский меридиан — вторая часть киноэпопеи «Блокада».